ima više značenja.

 Kvazepam, lek
 Doral (Florida)